Reese est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par Danielle Nicolet.

Reese est un androïde retrouvé par SG-1 sur une planète dévastée par les Réplicateurs. Après sa réactivation, il apparut qu'elle avait un défaut de conception et qu'elle avait l'âge mental d'un enfant de 5 ans. Il apparut aussi qu'elle était capable de créer des Réplicateurs, ses jouets, grâce à des nanorobots à partir de n'importe quel métal qu'elle avait sous la main. Elle commença à envahir le SGC avec ses Réplicateurs lorsque les membres du SGC décidèrent de la désactiver en découvrant la menace qu'elle représentait. Plus il y avait de Réplicateurs et moins elle en avait le contrôle. Au moment où elle désactiva les Réplicateurs, Jack O'Neill la tua.

Reese fut ensuite envoyée chez les Asgard afin qu'ils l'étudient. Les Asgard l'utilisèrent finalement pour appâter tous les Réplicateurs de leur galaxie sur une de leurs planètes servant de piège temporel. Sur la planète des Asgard, les Réplicateurs eurent le temps d'étudier Reese et de créer le premier Réplicateur androïde, Numéro 1, avant le moment où le piège temporel devait s'activer. D'autres Réplicateurs humanoïdes furent créés à partir de la technologie de Reese. Mais le défaut de conception de Reese ne fut corrigé que pour Numéro 5.

Réplicateur